Сезон 2011/2012 годов стал для ФК «Спортинг» Хихон четвёртым подряд для него в Примере после возвращения туда.

Чемпионат Испании 2011/12 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2011/2012

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спортинг» Хихон  
 ФК «Спортинг» Хихон в сезоне 2011/12 на сайте bdfutbol.com

2011/2012
Спортинг Хихон